Miejscowości w Polsce:
 Kumów Majoracki
 Kumów Plebański